Three Lakes kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Three Lakes (Florida)
Three Lakes (Washington)